Salteras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salteras (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Salteras (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar